Чосас-де-Каналес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 33 км². Население — 3858 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Толедо